Benjamin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Foster Hendrickson Benjamin
 Richard Keith Benjamin
 Suresh P. Benjamin